Die COSAFA Senior Challenge 2013 fand vom 6. bis 20. Juli 2013 in Sambia statt. Es ist nach der Absage der COSAFA Senior Challenge 2010 und den aufgrund finanzieller Probleme nicht durchgeführten Turnieren 2011 und 2012, die erste Ausrichtung seit 2009.

13 Mannschaften aus dem südafrikanischen Raum (sowie andere mit Gastspielrecht) spielten um den Titel des „Meisters des südlichen Afrika“.

Das Turnier war mit einer Million Südafrikanische Rand dotiert.

Vorrunde/Qualifikation 
Die Nationalmannschaften der Komoren und Madagaskar haben sich nicht für das Turnier eingeschrieben. Stattdessen wurden die Kenianische Fußballnationalmannschaft und die Tansanische Fußballnationalmannschaft als Gastmannschaften eingeladen.

Am 17. Mai 2013 hat Tansania die Teilnahme abgesagt. Am 20. Mai wurde bekannt, dass die Äquatorialguineische Fußballnationalmannschaft die Mannschaft aus Tansania ersetzen wird. Am 24. Juni 2013 hat Äquatorialguinea die Teilnahme aufgrund finanzieller Probleme ebenfalls abgesagt.

Teilnehmer 
Die sechs Mannschaften mit der höchsten Position in der FIFA-Weltrangliste hatten sich automatisch für die Viertelfinale-Phase qualifiziert. Die anderen Teilnehmer mussten in einer Gruppenphase antreten.

Endrunde

Austragungsorte

Gruppenphase

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden zwischen dem 6. und 10. Juli in Lusaka, mit Ausnahme eines Spiels in Kitwe, statt.

|}

|}

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B fanden zwischen dem 7. und 11. Juli in Kitwe, mit Ausnahme eines Spiels, statt.

|}

|}

Finalrunde 
In den Partien der Finalrunde wurde im K.-o.-System gespielt. Stand es nach der regulären Spielzeit von 90 Minuten unentschieden, kam es zur Verlängerung von zweimal 15 Minuten und, falls nach Ende der Verlängerung immer noch kein Sieger feststeht, zum Elfmeterschießen (verwandelte Elfmeter in Klammern). Zusätzlich fanden Spiele zwischen den Verlierern der Viertelfinalspiele statt.

Verliererrunde 

|}

Siegerspiel:

|}

Endplatzierungen 
 
 
 
 
 
 
  und

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballveranstaltung 2013
Fußball (Sambia)
Sportveranstaltung in Lusaka
Sport (Ndola)
Sport (Kitwe)